Frédéric Iglesias, né le  à Genève en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie 
Il a joué pour le HC Bâle, le HC Ceresio et le HC Red Ice.

En 2013, il signe un contrat au Genève-Servette HC jusqu'en 2015. Le 24 juin 2015, le GSHC annonce la prolongation du contrat d'Iglesias pour une saison supplémentaire. Avec son club, il remporte 2 années de suite la coupe Spengler.

En avril 2016, Frédéric Iglesias signe un contrat  le joueur genevois décide de jouer avec le Schlittschuh Club Rapperswil-Jona Lakers en Swiss League et signe un contrat pour la saison 2017-2018. Durant cette saison, le défenseur remporta la Swiss Cup en battant le HC Davos, club de National League, 7 à 2.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || Genève-Servette HC || Élite Jr. A || 12 || 2 || 0 || 2 || 6 ||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008 || Genève-Servette HC || Élite Jr. A || 20 || 3 || 6 || 9 || 10 ||-||-||-||-||-
|-
| 2008-2009 || Genève-Servette HC || Élite Jr. A || 38 || 6 || 24 || 30 || 80 ||-||-||-||-||-
|-
| 2008-2009 || Genève-Servette HC || LNA || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010 || HC Ceresio ||  ligue || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 ||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010 || HC Bâle || LNB || 36 || 0 || 2 || 2 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || HC Bâle || LNB || 43 || 0 || 1 || 1 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || HC Red Ice ||  ligue || 13 || 3 || 11 || 14 || 16 || 13 || 0 || 3 || 3 || 12
|-
| rowspan="2"|2012-2013 || HC Red Ice  || LNB || 49 || 3 || 10 || 13 || 14 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|| Genève-Servette HC || LNA ||-||-||-||-||-|| 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2013-2014 || Genève-Servette HC || LNA || 44 || 0 || 8 || 8 || 2 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan="2"|2014-2015 || Genève-Servette HC || LNA ||38 || 1 ||4 ||5  ||2  || 12 ||0  ||1  || 1||2
|-
|| HC Red Ice || LNB || 1||1  || 0 ||1  || 0||-||-||-||-||-*
|-
|2015-2016|| Genève-Servette HC ||LNA||43 || 1 || 6 || 7 || 2 || 11 || 0 || 1 || 1 || 2 	
|-
|2016-2017||HC Red Ice||LNB|| 37 || 3 || 23 || 26 || 12 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 	 
|-
|2017-2018||SC Rapperswil-Jona Lakers ||LNB||39 || 5 || 7 || 12 || 6  || 15 || 1 || 2 || 3 || 10  
|-
|2018-2019||SC Rapperswil-Jona Lakers||LNA||46 || 2 || 6 || 8 || 16 || 8 || 0 || 1 || 1 || 2 	
|-
|2019-2020||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||23 || 0 || 13 || 13 || 12 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 	
|-
|2020-2021|| HC La Chaux-de-Fonds||LNB||31 || 1 || 6 || 7 || 16 || 8 || 0 || 2 || 2 || 10 	
|-
| 2021-2022|| HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||  ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Genève
Joueur suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Sportif genevois
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds